Litteken (lichaam), blijvend zichtbare afwijking
 Bladlitteken, ontstaat aan tak of stam na het door natuurlijke oorzaken afvallen van het blad